Jméno Ondřej z Brna označuje nebo označovalo více osob:
 Ondřej z Brna (františkán) (činný v 15. století) - františkán a písař.
 Ondřej z Brna (kapucín) (?–1694) – kapucín a provinciál česko-moravské řádové provincie.
 Ondřej Keller (1698–1745) – kapucín a provinciál česko-moravské řádové provincie, původem z Brna, rodným jménem Karel Josef Keller.

Reference